Ablanitza (Blagoëvgrad), een plaats in de Bulgaarse oblast Blagoëvgrad
Ablanitza (Lovetsj), een plaats in de Bulgaarse oblast Lovetsj
Ablanitza (Pazardzjik), een plaats in de Bulgaarse oblast Pazardzjik 

Ablanitza (rivier), een rivier in Bulgarije